Оле́на Володи́мирівна Перо́ва (25 лютого 1963) — український краєзнавець, популяризатор туристичного та оздоровчого потенціалу Сатанова.

Біографія 

Мешкає в селищі міського типу Сатанів Городоцького району Хмельницької області. Працює в місцевому санаторії «Збруч» культпрацівником. Проводить екскурсії по визначних місцях Сатанова та довкілля.

2007 року у співавторстві з Ігорем Байдаком видала інформаційний довідник «Сатанів — місто-легенда, місто-курорт». 2010 року Олена Перова та видавництво «Рута» (Кам'янець-Подільський) здійснили на його основі друге видання довідника — цього разу як путівник «Сатанів». За рахунок благодійних коштів, отриманих із першого видання, було встановлено меморіальну дошку Ніні Нестеровій — першовідкривачеві Збручанського родовища мінеральних вод.

Відповідаючи на запитання «Яким Ви бачите майбутнє Сатанова?», Олена Перова зазначила: «На Сатанів чекає гарне майбутнє, адже в нас є чудовий потенціал. Передусім — це цілюща вода, аналогів якої немає у світі. Окрім того, Сатанів — древнє містечко, з надзвичайно цікавою історичною спадщиною. Деякі пам'ятки архітектури, які збереглися донині, — унікальні. Це єврейська синагога 1532 року заснування, Сатанівська фортеця над Збручем (1722 рік), древній монастир, заснований 839 року, єврейське кладовище — друге у світі після чеського за давністю поховань, датованих 1576 роком, скульптура скорботного Ісуса — перший пам'ятник подіям Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького та багато інших. Саме тому в Сатанова є всі можливості стати не лише курортним містечком, а й туристичним» .

Видання 

 Перова Олена, Байдак Ігор. Сатанів — місто-легенда, місто-курорт: Інформаційний довідник (історія, санаторії, екскурсії). — Хмельницький: Видавництво Алли Цюпак, 2007. — 40 с.
 Перова Олена. Сатанів: Путівник. Історичні пам'ятки, санаторії, екскурсії. — Кам'янець-Подільський: Рута, 2010. — 40 с.

Примітки 

Персоналії за алфавітом
Українські краєзнавці
Персоналії:Сатанів
Народились 25 лютого
Народились 1963